Первая лига 2008/2009 () — 46-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 августа 2008 года и закончился 17 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
 Первая лига Турции 2008/09 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2008/09 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2008/09 на сайте rsssf.com 

2008/2009
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2008 году
Спорт в Турции в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009